Salotto – sinonimo di sala
 Salotto – termine che indica un insieme di divani e poltrone usate per arredare una sala
 Salotto letterario – luogo di riunione, spesso privato, di intellettuali ed altre persone, per dibattere o conversare su argomenti legati all'attualità culturale o politica
 Salotto Maffei – salotto letterario di Milano